Джайхани (), аль-Джайхани () — нисба, означающая принадлежность к семейству .
 Абу Абдаллах Джайхани — персидский визирь Саманидов, географ.
  — визирь Саманидов, сын Абу Абдаллаха Джайхани.
  — визирь Саманидов, внук Абу Абдаллаха Джайхани.

См. также 
 Джейхан (значения)